43-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 3 апреля по 22 ноября 1980 года. Победителем стало киевское «Динамо» (девятый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинули ворошиловградская «Заря» и куйбышевские «Крылья Советов», вместо них группу сильнейших пополнили краснодарская «Кубань» и львовские «Карпаты». В этом чемпионате был увеличен, введенный в прошлом сезоне, лимит на ничейные результаты с восьми до десяти.

Киевское «Динамо» стало чемпионом, опередив по итогам турнира, московский «Спартак» на шесть очков. В этом сезоне киевляне были близки к тому, чтобы побить рекорд московского «Динамо», установленный в 1945 году, по матчам без поражений в 21 игру. Команда из столицы Украины не проигрывала двадцать встреч. Второе место завоевал московский «Спартак». Третье, впервые в своей истории, — ленинградский «Зенит».

Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1980
1980